Berger kan som auktorsförkortning betyda:

 Alwin Berger
 Franz Berger
 Lucien A. Berger
 Ernst Friedrich Berger

Robotskapade auktorsförkortningar